ASG steht als Abkürzung für:

 Adaptive Services Grid, ein EU-Projekt zur Entwicklung einer Plattform zur Bereitstellung von semantisch beschriebenen IT-Diensten
 Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (mit Sitz in Göttingen)
 Ahlener Sportgemeinschaft, siehe Ahlener SG
 Alpenstraßen-AG, österreichische Autobahnbetreibergesellschaft
 Ammertal-Schönbuchgruppe, Wasserversorgungsunternehmen in Baden-Württemberg
 Svenska Godsbilcentraler, schwedisches Transportunternehmen
 Anhaltesignalgeber, lichttechnische Vorrichtung an behördlichen Einsatzfahrzeugen
 Arbeitsgemeinschaft Schweizer Grafiker, Vorläuferorganisation der Swiss Graphic Designers (SGD)
 Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen, Vereinigung der SPD
 Armeesportgemeinschaft, Sportzentrum der Armeesportvereinigung Vorwärts in der DDR
 Arnold-Sommerfeld-Gesellschaft in Leipzig
 Arbeitsgemeinschaft Sozialpädagogik und Gesellschaftsbildung in Düsseldorf, siehe ASG-Bildungsforum
 Atemschutzgerät, alle Geräte, die zum Atemschutz verwendet werden
 Australian Standard Garratt, australische Kriegslokomotiven der Bauart Garratt
 Automatisiertes Schaltgetriebe, Getriebeart im Antriebssektor
 Ammersee-Gymnasium Dießen
 Albert-Schweitzer-Gymnasium, siehe BKL diverser Schulen unter Albert-Schweitzer-Schule

asg steht für:
 Cischingini (ISO-639-3-Code), eine der Kainji-Sprachen

Abkürzung